Orontès ou Ervand  (en arménien ) est le nom de plusieurs dynastes d'Arménie appartenant à la dynastie des Orontides :
 Orontès, l'un des sept nobles perses qui reconnaissent l'achéménide Darius  comme roi après la mort de l'usurpateur Smerdis ;
Orontès , satrape d'Arménie ;
Orontès II, satrape d'Arménie ;
Orontès III, roi d'Arménie ;
Orontès IV, roi d'Arménie.

Mythologie grecque 

Orontès dieu-fleuve, fils d'Océan et de Doris ;
Orontès, fils de Didnasos qui combattit Dionysos lorsque le dieu voulait envahir l'Inde. Blessé par le dieu, il se suicida en se jetant dans le fleuve qui prit son nom.